Totanés kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Totanés (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Totanés (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar